В списке жертв катастрофы на Байконуре, произошедшей 24 октября 1960 года представлены военнослужащие и гражданские специалисты, погибшие и раненные во время катастрофы, произошедшей при подготовке первого испытательного пуска баллистической ракеты Р-16.

Во время подготовки на стартовом комплексе находилось большое количество военнослужащих и гражданских специалистов, в том числе не участвующих непосредственно в проведении подготовительных процедур. На месте катастрофы погибло 74 человека. Многие испытатели получили ранения, ожоги и отравление газами и были эвакуированы в госпиталь посёлка Ленинский. 4 человека умерли во время лечения. Кандидат исторических наук подполковник В. И. Ивкин в 1994 году по поручению Главнокомандующего РВСН И. Д. Сергеева и в 1999 году по заданию Главнокомандующего РВСН В. Н. Яковлева проводил исследования катастрофы и её последствий, в том числе проследил судьбы пострадавших до 1999 года. По результатам исследований были обнародованы количество жертв катастрофы (78 человек) и поимённые списки погибших и раненых.

Хронология катастрофы 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке межконтинентального ракетного комплекса Р-16 было принято 13 мая 1959 года. Головным разработчиком ракетного комплекса Р-16 было конструкторское бюро ОКБ-586, под руководством М. К. Янгеля. Разработкой двигателя занималось конструкторское бюро ОКБ-456, под руководством В. П. Глушко. За системы управления отвечал ряд конструкторских бюро: гироскопические системы — НИИ-994 В. И. Кузнецова, системы управления — ОКБ-692 Б. М. Коноплёва и В. Г. Сергеева. Разработчиками стартового комплекса (наземная и шахтная стартовые позиции), были конструкторские бюро, возглавляемые В. И. Капустинским и Е. Г. Рудяком. Значительный вклад в разработку межконтинентального ракетного комплекса внёс 4-й НИИ Министерства Обороны. Стартовый комплекс на площадке 41, техническую позицию на площадке 42 и жилой городок на площадке 43 начали строить с осени 1959 года, а к октябрю 1960 года строительные работы были завершены. Осенью 1959 года для проведения испытаний ракеты Р-16 в составе службы НОИР в/ч 11284 началось формирование 2-го управления (в/ч 14332). Личный состав в основном брался из числа офицеров 1-го управления. Начальником 2-го управления был назначен инженер-подполковник Рубен Мартиросович Григорьянц. В декабре 1959 года сотрудники 2-го управления были отправлены на стажировку на предприятия, участвовавшие в разработке и изготовлении новой ракеты. В феврале-марте при формировании штатов 2-го управления были сформированы ключевые отделы: 22-й отдел — комплексных испытаний и пуска (руководитель инженер-подполковник А. С. Матрёнин), 23-й отдел — автономных испытаний (руководитель инженер-подполковник В. Д. Леонов), 24-й отдел — наземного оборудования (руководитель инженер-подполковник С. Д. Титов). 18 марта 1960 года на Байконур прибыл инженерный полк резерва Верховного Главнокомандования (командир полка полковник А. А. Кабанов), который должен был проводить испытания ракеты Р-16. 28 июня 1960 года для проведения испытаний ракеты Р-16 полк был переведён на штат ракетного полка. В августе 1960 года в ряды сотрудников 2-го управления влились выпускники военных училищ и академий. 31 августа под руководством его председателя Главкома РВСН Главного маршала артиллерии М. И. Неделина прошло первое заседание Госкомиссии, которое дало старт испытаниям. В середине сентября завершились строительно-монтажные работы на левом старте площадки 41. Первый лётный экземпляр ракеты Р-16 «Изделие 8К-64 №ЛД1—3Т» прибыло в МИК площадки 42 26 сентября. 21 октября в 8 часов изделие было вывезено на стартовую позицию площадки 41 (левый старт). Запуск был запланирован на вечер 23 октября, но возникшие неполадки заставили сместить дату запуска на более поздний срок. 24 октября в 18:45 по местному времени произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени, который привёл к возникновению пожара, ставшего причиной катастрофы.

Итоги катастрофы 
На момент катастрофы на площадке 41 находилось 250 военнослужащих и гражданских специалистов. По официальным данным, в катастрофе погибло 74 человека военных и гражданских специалистов. Среди погибших были: главный маршал артиллерии М. И. Неделин, главный конструктор системы управления Б. М. Коноплёв, заместители главного конструктора ракеты В. А. Концевой и Л. А. Берлин, заместитель главного конструктора двигателя Г. Ф. Фирсов, заместитель начальника полигона полковник А. И. Носов, начальник 1-го управления полигона подполковник Е. И. Осташев и начальник 2-го управления подполковник Р. М. Григорьянц. 53 человека получили ранения и ожоги разной степени тяжести, в том числе: главный конструктор ракеты М. К. Янгель, начальник полигона полковник К. В. Герчик, командир полка полковник А. А. Кабанов.

Сразу же была развёрнута спасательная операция, в которой участвовали все спасшиеся и вновь прибывшие гражданские и военные специалисты. Выжившие переправлялись в госпиталь, в посёлок Ленинск (в/ч 25718), где им оказывалась помощь. К сожалению, уже в госпитале умерло три человека: подполковник Н. М. Салло, капитан А. М. Симонян и сержант Я. С. Симкив.

Среди погибших было два представителя Министерства Обороны, два представителя управления полигона, один офицер 1-го управления, 16 офицеров 2-го управления, 16 офицеров и 20 солдат в/ч 14322, 17 гражданских специалистов. Выжили, но получили ранения: один представитель Министерства Обороны, один начальник полигона, два сотрудника КГБ, 7 офицеров 2-го управления, 17 офицеров и 13 солдат в/ч 14322, 1 офицер другой части и 7 представителей промышленности.

54 погибших военнослужащих были похоронены в братской могиле в Ленинске. Погибшие гражданские специалисты были похоронены по месту жительства. Урна с прахом Главного маршала артиллерии М. И. Неделина была установлена в Кремлёвской стене.

После катастрофы среди личного состава 2-го управления сложилась тяжёлая морально-психологическая обстановка. В результате пожара погибли начальник управления инженер-подполковник Р. М. Григорьянц и 14 офицеров, ранены семь офицеров. Некоторых офицеров пришлось перевести в другие части полигона, а для возобновления работ были привлечены офицеры полигона Капустин Яр. Новым руководителем 2-го управления был назначен переведённый из Капустина Яра инженер-подполковник А. А. Курушин. Офицеры и солдаты 2-го управления и в/ч 14332 смогли преодолеть возникшие трудности и продолжили испытания ракеты Р-16. В январе 1961 года пострадавшая стартовая позиция была восстановлена, а 2 февраля 1961 года состоялся первый запуск ракеты Р-16.

Увековечивание памяти жертв катастрофы 
Через 16 дней после катастрофы начальник Ленинского гарнизона гвардии полковник Александр Григорьевич Захаров издал приказ, в котором объявил «конкурс на проект памятника для братской могилы на площадке 10». В частности, в приказе говорилось:

В целях увековечения памяти похороненных в братской могиле на площадке 10, командование войсковой части 11284 получило разрешение возвести на могиле памятник. Проект памятника приказано выполнить силами инженерно-технического персонала гарнизона, в связи с чем, объявлен конкурс на лучший проект.

В приказе были сформулированны условия проектирования памятника, среди которых оговаривалось: «…композиция должна отвечать главной аллее парка, являющейся местом прогулок и отдыха жителей 10-й площадки». 14 апреля 1961 года в приказе начальника гарнизона был обнародован победитель конкурса — проект памятника, автором которого был техник отдела капитального строительства рядовой В. И. Мартынов.

20 декабря 1999 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 99 человек были награждены орденом Мужества с формулировкой «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». В число награждённых вошли 57 человек, погибших 24 октября 1960 года, три человека, умершие от ожогов и травм в октябре 1960 года и 39 человек, получивших ожоги и травмы. Среди награждённых не было ни одного гражданского специалиста.

Список погибших непосредственно во время катастрофы 

По информации Владимира Николаевича Антипова, проводившего поиски записей актов о смерти офицеров 5-го НИИП, погибших во время катастрофы, причиной смерти указывалась «общая травма тела».

Список погибших от ран и ожогов, полученных во время катастрофы 
Из числа военнослужащих и гражданских специалистов, получивших ожоги и ранения, 4 человека умерли в 1960—1961 годах. Кандидат исторических наук полковник В. И. Ивкин, занимавшийся в 1994 году поиском архивных материалов, имеющих отношение к катастрофе 24 октября 1960 года, приводит их имена:

Список раненых 
Большинство раненых, чьи имена приведены в списке, были доставлены в госпиталь посёлка Ленинский в/ч 25718 для обследования и лечения. Лишь несколько раненых не попало в списки госпитализированных. К примеру, главный конструктор ракеты-носителя Р-16 Михаил Кузьмич Янгель получил ожоги и отравление газами во время спасательных работ, а впоследствии перенёс инфаркт, но в списках раненых не фигурирует.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Космонавтика СССР
1960 год в ракетостороении СССР
Ракетно-ядерное оружие СССР
Техногенные катастрофы в СССР 1960 года
1960
24
1960 год в космонавтике
1960 год в Казахстане
Байконур
Транспортные происшествия в Казахстане
Взрывы в СССР
Списки:Казахстан
Списки:Космонавтика
Списки умерших
Взрывы в Казахстане
Катастрофы в космонавтике